

Aziende 
 Costantin – azienda di prodotti petroliferi

Persone 
 Julien Noël Costantin (1857-1936) – botanico e micologo francese
 Pierluigi Costantin (1971) – sciatore di fondo italiano